Ла-Круа-Вальме — коммуна во Франции, департамент Вар
 Ла-Круа-Контес — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Ла-Круа-о-Буа — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Ла-Круа-сюр-Урк — коммуна во Франции, департамент Эна